

Населённые пункты

Россия 
 Локница — деревня в Бежаницком районе Псковской области, МО Ашевское.

Украина 
 Локница — село в Заречненском районе Ровненской области.

Река 
 Локница — левый приток Стохода на Украине.